Nestor
Nestor (gênero) — gênero de ave da família Strigopidae
Nestor (Zé Carioca) — personagem fictícia personagem do Universo Zé Carioca

Desambiguações de antropônimos